Miejscowości w USA:
 Lorton – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Otoe
 Lorton – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax
W Wielkiej Brytanii:
 Lorton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)